Updated2012 — студийный альбом Фёдора Чистякова и группы F4Band, выпущенный в  году.

Список композиций

Участники записи 
F4Band
 Фёдор Чистяков — баян, вокал, клавишные (1,8,9)
 Алексей Смирнов — электрическая и акустическая гитары, бэк-вокал (1,8), вокал (6)
 Сергей Стародубцев — мандолина, добро
 Сергей Никифоров — бас-гитара
 Игорь Лёвкин — барабаны

Приглашённые музыканты
 Владимир «Билунский» Фёдоров — бэк-вокал (2,3,4,6)
 Пётр Струков — бэк-вокал (7)

Критика 
Павел Сурков в своей рецензии на сайте Zvuki.ru отметил, что альбом является одним из самых сильных релизов 2011 года. Альбом, по мнению критика, представляет собой «квинтэссенцию чистяковского перфекционизма, подведение итогов, фиксацию лучшего из прошедшего и закрепление настоящего, памятник и приговор самому себе».

Примечания

Ссылки 
 Updated2012  на официальном сайте Фёдора Чистякова
 Updated2012  на сайте Discogs.com

Альбомы 2011 года
Альбомы Фёдора Чистякова